Igor Bondarenko ist der Name folgender Personen:

* Igor Anatoljewitsch Bondarenko (* 1961), sowjetischer Bandyspieler
 Igor Iljitsch Bondarenko (1926–1964), sowjetischer Physiker
 Igor Michailowitsch Bondarenko (1927–2014), sowjetischer Schriftsteller